Медали РАН с премиями для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций России по направлению «3. Ядерная физика»

Медалью награждались:

См. также 
 Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Примечания 

Награды по алфавиту
Физика в России
Ядерная физика
Награды по физике